Xinzhi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinzhi (ort), Shanxi, 
 Xinzhi (socken), Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar